Aus dieser Übersichtstafel zum republikanischen Kalender lassen sich die Monatsanfänge des republikanischen Kalenders der Französischen Revolution in ein Datum des gregorianischen Kalenders umwandeln. Es ist nur der Zeitraum der Gültigkeit des republikanischen Kalenders erfasst.

Eine ausführliche Übersicht für jeden einzelnen Tag findet sich in der Umrechnungstafel zwischen gregorianischem und republikanischem Kalender.

Beispiele:

Gesucht: 1. Nivôse IX

1. In der Jahrestafel stehen in der Spalte IX die Jahre 1800 (Zeile "B") und 1801 (Zeile "G").
2. "A"-"C" sind für die ersten vier Monate (auch den Nivôse) reserviert, das Jahr ist somit 1800.
3. In der Spalte "B" der Tagestafel steht in der Zeile Nivôse das Datum 22. Dez.

Ergebnis: 22. Dezember 1800.

Gesucht: 1. Prairial III

1. In der Jahrestafel stehen in der Spalte III die Jahre 1794 (Zeile "A") und 1795 (Zeile "E").
2. "D"-"H" sind für die letzten acht Monate (auch den Prairial) reserviert, das Jahr ist somit 1795.
3. In der Spalte "E" der Tagestafel steht in der Zeile Prairial das Datum 20. Mai.

Ergebnis: 20. Mai 1795.

Jahrestafel

Tagestafel 

Ubersichtstafel zum republikanischen Kalender